Bastien und Bastienne – K 50, opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart
K-50M – variante nordvietnamita del mitra PPŠ-41
K-50 – sottomarino nucleare di classe November